Джон Гамильтон Эндрюс (29 октября 1933 год, Сидней, Новый Южный Уэльс — 24 марта 2022) — канадский и австралийский архитектор.

Проекты 
 Университет Торонто Скарборо (1963)
 CN Tower (1973, совместно с WZMH, Торонто
 Зал Ганд Гарвардский университет
 Пассажирский терминал морского порта Майами (1970)
 Школа искусств Огайо (1972
 Штаб-квартира Intelsat в Вашингтоне (1988).
 Южная Резиденция, Онтарио
 Хукер Башня в Сиднее (1974)
 Жаба зал (АНУ)
 Студенческое общежитие в Университете Канберры (1971-75)

Примечания

Ссылки 
 Урбанистическая архитектура Канады.

Архитекторы Канады
Архитекторы Австралии